Le banana split (litt. « banane coupée ») est un dessert glacé comprenant une banane. Le terme a inspiré de nombreuses œuvres.

Cinéma/Télévision
 Banana Split (The Gang's All Here), film musical américain de Busby Berkeley sorti en 1943 ;
 Banana Split (The Banana Splits Adventure Hour), émission de télévision américaine pour la jeunesse diffusée de 1968 à 1970 ;
 Banana Split, documentaire américain de Kip Fulbeck sorti en 2004.

Musique
 Le Banana split, chanson de Lio sortie en 1979.

Littérature/Presse
 Banana Split, revue littéraire française fondée par Liliane Giraudon et Jean-Jacques Viton, et publiée de 1980 à 1990.

Voir aussi